Karl Ferdinand Becker kan syfta på:

* Karl Ferdinand Becker  (1775–1819), tysk språkforskare
 Karl Ferdinand Becker (1804–1877), tysk orgelspelare